ISO 3166-2:AQ — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Антарктиде.
Стандарт охватывает материк Антарктиду. Геокод состоит из: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Антарктиды — AQ. Геокод являются подмножеством кода домена верхнего уровня — AQ, присвоенного Антарктиде в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Антариктиды

Геокоды пограничных Антарктиде государств 
 Аргентина — ISO 3166-2:AR (на севере),
 Чили — ISO 3166-2:CL (на севере),
 Остров Буве (Норвегия) — ISO 3166-2:BV (на севере),
 Австралия — ISO 3166-2:AU (на севере),
 Новая Зеландия — ISO 3166-2:NZ (на севере).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Антарктида

Ссылки 
 Геокоды Антарктиды

2:AQ
Антарктида